Okręty US Navy o nazwie USS "Linnet":
 Pierwszy "Linnet" był 16 działowym brygiem, który był w służbie w latach 1814-1825.
 Drugi "Linnet" (AM-76) był trałowcem typu Kite, który był w służbie w latach 1941-1944.
 Trzeci "Linnet" (AMS-24) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135), który był w służbie w latach 1943-1968.
 Czwarty "Linnet" (AM-417) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana 12 sierpnia 1945.

Linnet